Мелиорати́вное се́льское поселе́ние — муниципальное образование в Прионежском районе Республики Карелия Российской Федерации. 

Административный центр поселения и единственный населённый пункт — посёлок Мелиоративный.

Население

Ссылки 
 Карелия официальная
 Мелиоративное сельское поселение
 Объекты культурного наследия на территории Мелиоративного сельского поселения

Примечания 

Сельские поселения Прионежского района